Boita ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Boita (1924–1997), britischer Filmeditor

Boița ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Boița (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Boița (Sibiu), Gemeinde im Kreis Sibiu